Jean-Baptiste Virlogeux (1885-1958), chef cuisinier français de grands hôtels européens ;
 Pierre Virlogeux (1903-1944), ingénieur céramiste, chef d’entreprise et résistant français ;
 Henri Virlogeux (1924-1995), acteur français ;
 Véronique Virlogeux (1931-2010), dite également Véronique Silver (et de son vrai nom de naissance : Louise Puret), actrice française, épouse de l'acteur ;
 Michel Virlogeux (1946-), ingénieur des ponts et chaussées français, spécialiste de la conception des structures de ponts et de viaducs.

Patronyme français